Узречье — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Узречье — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Узречье — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Узречье — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Узречье — деревня в Дзержинском районе Минской области.